Annessi, sono tessuti o tipologie di strutture che si trovano aggregati ad alcuni apparati particolari.

Annessi dell'occhio
Essi sono le ciglia, le sopracciglia, il sacco lacrimale, il relativo apparato e i vari muscoli coinvolti.

Annessi dell'utero
Essi sono le ovaie, tube di Falloppio e relativi legamenti.

Annessi fetali
Con questo termine si indica l'insieme di ciò che viene espulso dalla donna in seguito al parto, durante il secondamento: (placenta, amnios, corion, funicolo e sangue).

Patologie correlate
L'infiammazione degli annessi riguardanti l'utero viene chiamata annessite.

Procedimenti chirurgici
L'annessopessia è un intervento chirurgico rivolto alle tube falloppiane e all'utero.

Bibliografia
 Grande enciclopedia medica, Curcio, 2004

Voci correlate
 Parto
 Taglio cesareo
 Secondamento

ginecologia e ostetricia